Самули Калеви Самуэльссон (; род. 23 июня 1995, Икаалинен, Финляндия) — финский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге. Двукратный чемпион Финляндии.

Биография 
Начал заниматься лёгкой атлетикой в 15 лет под руководством своего отца, Харри Самуэльссона, и тренера Маури Саломяки. Спустя два года уже считался одним из самых перспективных спринтеров Финляндии: выигрывал юношеские первенства страны, выступал за сборную на матчевых встречах против Швеции.

В 2014 году участвовал в юниорском чемпионате мира, но не смог пробиться дальше предварительных забегов на дистанциях 100 и 200 метров.

На молодёжном чемпионате Европы 2015 года вышел в финал в беге на 200 метров, где финишировал шестым.

Участвовал в чемпионате Европы 2016 года: в беге на 200 метров показал 19-е время в забегах и не попал в полуфинал, а в эстафете 4×100 метров вместе с товарищами по сборной занял предпоследнее, 15-е место.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Самули Самуэльссона на сайте all-athletics.com
 Профиль Самули Самуэльссона на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Финляндии